Přednádraží je obecný název prostoru před nádražím, který se v některých městech a obcích promítá do názvů veřejných prostranství, sídelních celků či bloků. 

 Přednádraží (Ostrava) – bývalá dělnická kolonie v ostravské čtvrti Přívoz
 Přednádraží (Břeclav) – místní název a rozvojové území v Břeclavi

Jako přednádraží jsou označena též některá seřaďovací nádraží přiléhající zpravidla k hlavnímu nádraží v daném městě: 
 Břeclav přednádraží
 Olomouc přednádraží
 Přerov pravé přednádraží

Reference